Dirty Water – singolo degli Standells del 1965
 Dirty Water – album degli Standells del 1966
 Dirty Water – brano degli Status Quo del 1977, dall'album Rockin' All Over the World